A kontinens legjobb mű- és toronyugrói március 8. és 13. között mérték össze tudásukat az olaszországi Torinóban, ahol 2009 után másodszor rendezték meg a sportág önálló – vagyis nem a többi vizes rokonterülettel közös – Európa-bajnokságát.

A versenyszámok időrendje 
A eb eseményei helyi idő szerint:

Éremtáblázat

Részt vevő nemzetek 
22 nemzet 103 versenyző vett részt a viadalon:

  (1)
  (9)
  (5)
  (3)
  (5)
  (4)
  (3)
  (3)

  (1)
  (3)
  (2)
  (6)
  (10)
  (3)
  (12)
  (11)

  (3)
  (2)
  (3)
  (6)
  (1)
  (9)

Versenyszámok

Bemutatkozó verseny

Férfiak

1 méteres műugrás 
Turi Marcell nem állt rajthoz, Kelemen Tamás pedig a  26. helyen végzett a selejtezőjében. Hat ugrására összesen 224,15 pontot kapott.

3 méteres műugrás

3 méteres szinkronugrás

10 méteres toronyugrás

10 méteres szinkronugrás

Nők

1 méteres műugrás

3 méteres műugrás

3 méteres szinkronugrás

10 méteres toronyugrás 
Nem jutott be a toronyugrás 12-es döntőjébe Kormos Villő, aki 233,55 pontot érdemelt ki öt ugrására, ezzel – éppen kiszorulva a fináléból – a 13. helyen zárt. Az előzetes nevezésben még szereplő Reisinger Zsófia nem indult.

10 méteres szinkronugrás

Források 

M~estoronyugroeuropabajnoksag